Annotatie (notitie), verklarende aantekening
Noot (juridisch), ook annotatie genoemd, rechtsgeleerd commentaar op een rechterlijke uitspraak
Annotatie (biologie), biologische informatie voorzien van een geschikte context